Le  championnat d'Europe de volley-ball féminin des moins de 18 ans s'est déroulé du 29 mars au  à Tallinn (Estonie).

Composition des groupes

Poule A

Poule B

Poule C

Poule D

Phase finale

Classements 9-12

Classements 5-8

Classements 1-4

Récompenses individuelles 
MVP: Olga Savenchuk 
Meilleure attaquante : Olga Savenchuk 
Meilleure serveuse : Jelena Alajbeg 
Meilleure contreuse : Natalia Dianskaïa 
Meilleure passeuse : Ana Grbac 
Meilleure libero : Aleksandra Vinogradova 
Meilleure réceptionneuse : Lucia Bosetti

Classement final 

2005
Volley-ball féminin moins de 18 ans
Volley-ball féminin moins de 18 ans 2005
Europe féminin moins de 18 ans 2005
Volley-ball en 2005
2005 en Estonie
Sport en mars 2005
Sport en avril 2005